Le Championnat de squash du British Open masculin 1997 est l'édition 1997 du British Open qui se déroule à Cardiff du 31 mars au 6 avril 1997.
Jansher Khan remporte son  British Open consécutif en battant Peter Nicol en finale après un match très accroché long de , le plus long de l'histoire du British Open.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open féminin 1997
 British Open

masculin 1997
Compétition de squash à Cardiff
British Open masculin
Sport au pays de Galles en 1997
Sport en mars 1997
Sport en avril 1997